Die German Football League 2015 war die 37. Saison der German Football League (GFL), der höchsten Spielklasse des American Football in Deutschland.

Die GFL-Saison startete am 18. April 2015 mit der Begegnung zwischen dem amtierenden Deutschen Meister New Yorker Lions und den Kiel Baltic Hurricanes. An die reguläre Saison schlossen sich die Play-offs an, die am 10. Oktober mit dem Endspiel um den German Bowl XXXVII endeten. Dort trafen die Schwäbisch Hall Unicorns und der Titelverteidiger New Yorker Lions aufeinander, wobei sich die Lions mit 41:31 durchsetzen und ihren insgesamt zehnte Meisterschaft erringen konnten.

Modus 
Insgesamt treten 15 Mannschaften in zwei getrennten Gruppen an (sieben in der GFL Nord und acht in der GFL Süd). Jede dieser Gruppen trägt ein Rundenturnier aus, bei dem je zwei Mannschaften zweimal aufeinandertreffen, wobei jedes Team einmal Heimrecht genießt. Nach jeder Partie erhält die siegreiche Mannschaft zwei und die besiegte null Punkte. Bei einem Unentschieden erhält jede Mannschaft einen Punkt. Die Punkte des Gegners werden als Minuspunkte gerechnet. Nach Beendigung des Rundenturniers wird eine Rangliste ermittelt, bei der zunächst die Anzahl der erzielten Punkte entscheidend ist. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich.

Nach den Rundenturnieren kämpfen die jeweils besten vier Mannschaften in einer Play-off-Runde um die deutsche Meisterschaft. Das letzte Team der Südstaffel kämpft in einer Relegation um den Klassenerhalt.

In den Play-offs um die Meisterschaft wird über Kreuz gespielt. Das heißt, der Gruppenerste spielt gegen den Vierten der jeweils anderen Gruppe in einem Viertelfinale. Entsprechend spielt der Gruppenzweite gegen den Dritten der jeweils anderen Gruppe. Hierbei genießen die Gruppenersten und -zweiten jeweils Heimrecht. Die siegreichen Teams treten in Halbfinals so gegeneinander an, dass der Sieger aus Gruppe A oder der Vierte aus Gruppe B auf den Zweiten aus Gruppe B oder den Dritten aus Gruppe A trifft. Das im Rundenturnier besser platzierte Team genießt jeweils Heimrecht. Die Sieger der beiden Halbfinals treten im German Bowl XXXVII gegeneinander an.

In der Relegation spielt der Gruppenletzte der GFL Süd gegen den Meister der GFL2 Süd in einem Hin- und Rückspiel, wobei jedes Team einmal Heimrecht genießt. Der Sieger aus diesen beiden Spielen qualifiziert sich für die GFL, der Verlierer tritt in der Folgesaison in der GFL2 Süd an. Da in dieser Saison nur sieben Mannschaften in der GFL Nord spielten, entfiel dort die Relegation.

Teams 

Für die Gruppe Nord hatten sich folgende Teams sportlich qualifiziert:
 Berlin Adler
 Berlin Rebels
 Dresden Monarchs
 Düsseldorf Panther
 Hamburg Huskies (Aufsteiger aus der GFL2 Nord)
 Kiel Baltic Hurricanes
 New Yorker Lions (Meister der GFL Nord 2014 und Sieger des German Bowl XXXVI)

Da in der Saison 2014 in der Gruppe Nord nur sieben Mannschaften antraten, fand keine Relegation statt. Der erste der GFL2 Nord, die Hamburg Huskies, war damit direkt für die höchste Spielklasse sportlich qualifiziert. Kurz vor Saisonbeginn teilten die Cologne Falcons dem GFL-Ligadirektorium mit, dass sie nicht mehr über die finanziellen Mittel verfügen, um am Ligabetrieb teilzunehmen. Grund hierfür war der Ausfall von Sponsorengeldern. Wegen des späten Termines wurde kein Nachrückverfahren mehr erwogen, so dass die GFL Nord wie im Vorjahr mit sieben Teams an den Start ging.

Für die Gruppe Süd hatten sich folgende Teams sportlich qualifiziert:
 Allgäu Comets
 Franken Knights
 Marburg Mercenaries
 Munich Cowboys
 Rhein-Neckar Bandits
 Saarland Hurricanes
 Schwäbisch Hall Unicorns (Meister der GFL Süd 2014)
 Stuttgart Scorpions

Der Letzte der Gruppe Süd in der Saison 2014, die Franken Knights, konnte sich in der Relegation gegen den ersten der GFL2 Süd, die Kirchdorf Wildcats, durchsetzen und verblieben damit in der höchsten Spielklasse.

Saisonverlauf

Gruppe Nord

Spiele 

Quelle: Conference Schedule auf stats.gfl.info

Tabelle 

Erläuterungen: Qualifikation für die Play-offs
Quellen: Conference Standings auf stats.gfl.info und GFL Nord auf football-aktuell.de

Gruppe Süd

Spiele 

Quelle: Conference Schedule auf stats.gfl.info

Tabelle 

Erläuterungen: Qualifikation für die Play-offs Relegation
Quellen: Conference Standings auf stats.gfl.info und GFL Süd auf football-aktuell.de

Relegation

Nord 
Da in der GFL Nord nur sieben Teams antraten, gab es 2015 wie schon im Vorjahr keine Relegation im Norden. Als Meister der GFL2 Nord qualifizierten sich die Hildesheim Invaders am vorletzten Spieltag sportlich für die GFL. Nach Ablauf der Saison meldeten die Invaders offiziell für die GFL und komplettieren somit das Teilnehmerfeld für die GFL Nord 2016.

Süd 
Mit dem letzten Platz in der Gruppe Süd mussten die Franken Knights in die Relegation gegen Frankfurt Universe, den Meister der GFL2 Süd, um für den Verbleib in der höchsten Spielklasse zu kämpfen. Da die Vereinsführung einen Verzicht auf die Relegationsspiele ankündigte, stand Frankfurt Universe automatisch als Aufsteiger in die GFL Süd fest.

Play-offs

Viertelfinale

Halbfinale

German Bowl

Statistik

Erfolgreichste Scorer 

Endstand: 10. Oktober 2015

Zuschauerzahlen 

Stand: 26. September 2015

Weblinks 
 Offizielle GFL-Homepage

Einzelnachweise